

Лопушно — село в Самбірському районі Львівської області

Лопушно — село в гміні Лопушно Келецького повіту Свентокшиського воєводства